Гартинг — фамилия.

Известные носители 
 Гартинг, Аркадий Михайлович (1861 — после 1918) — глава Заграничной агентуры Департамента полиции Российской Империи.
 Гартинг, Владимир Константинович (Татищев; 1874—1934) — российский театральный художник, актёр, режиссёр, заслуженный артист РСФСР.
 Гартинг, Иван Маркович (1768—1831) — инженер-генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 Гартинг, Константин (?—1891) — голландский дворянин, переселившийся в XIX веке в Минскую губернию, владелец Дукоры.
 Гартинг, Мартын Николаевич (1785—1824) — генерал, участник Отечественной войны 1812 года.
 Гартинг, Николай Мартынович (1823—1899) — Архангельский и Тамбовский губернатор, сенатор; сын М. Н. Гартинга.

 Гартинг, Елена Григорьевна (1786—1831) — урождённая Стурдза, принадлежала к старинному молдавскому роду Стурдза. Брат Елены Григорьевны — Михаил Стурдза, а затем и её сын от первого брака — Григорий Гика были господарями Молдавии.

См. также